Josep Antoni Fernández i Fernández (1949-), un dibuixant d'humor i historietista català.
 José Antonio Fernández Vega (1891-1942), un metge i polític asturià.